Gračanica steht für

 eine Gemeinde in Bosnien und Herzegowina nahe Doboj (Kanton Tuzla), siehe Gračanica (Doboj)
 eine Ortschaft in Bosnien und Herzegowina nahe Đurđevik (Kanton Tuzla), siehe Gračanica (Đurđevik)
 eine Ortschaft in Bosnien und Herzegowina nahe Prozor, siehe Gračanica (Prozor)
 eine Ortschaft in Bosnien und Herzegowina nahe Foča, siehe Gračanica (Foča)
 ein serbisches Kloster im Kosovo, siehe Kloster Gračanica
 eine Stadt im Kosovo, siehe Gračanica (Kosovo)
 ein Dorf in Serbien, siehe Gračanica (Ljubovija)